Resultados do 50th International Swedish Rally.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Ligações externas 
 

Suecia